Bussy-la-Pesle ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Bussy-la-Pesle (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Bussy-la-Pesle (Nièvre) im Département Nièvre